Allsvenskan (1966) była 42. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 24 kwietnia, a zakończył się 30 października. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Djurgårdens IF. Tytuł króla strzelców zdobył Ove Kindvall, który w barwach IFK Norrköping strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1966 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1966 w Szwecji